Браньщик () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вышкувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8463 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бялеблото-Кобыля
 Бялеблото-Кужа
 Бялеблото-Нова-Весь
 Бялеблото-Стара-Весь
 Браньщык
 Будыкеж
 Далеке-Тартак
 Дудовизна
 Кнуровец
 Немиры
 Нове-Буды
 Новы-Браньщык
 Ойцовизна
 Поремба-Коцембы
 Поремба-Сьредня
 Пшиймы
 Старе-Буды
 Тшчанка
 Тухлин
 Тужин
 Уджин
 Уджинек

Соседние гмины 
 Гмина Малкиня-Гурна
 Гмина Длугосёдло
 Гмина Лохув
 Гмина Острув-Мазовецка
 Гмина Жонсник
 Гмина Садовне
 Гмина Вышкув

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства